Іван Косий (роки народження і смерті невідомі) — гетьман запорізького козацтва (1603, за іншими даними 1602—1603).

Життєпис 
Був обраний гетьманом у Могилеві. Вивів 4 тис. козацьке військо на Січ після участі козаків у Лівонській війні (1601-03), на яку пішли під проводом гетьманів Самійла Кішки і Гаврила Крутневича. Подальша доля гетьмана невідома.

Іван Куцкович, не зміг забезпечити козацьке військо, що змусило його передати булаву у місті Могилеві Івану Косому, а самому покинути Білорусь.

Іван Косий укріпив валами та возами козацький табір, посилив розвідку. На прилеглі міста та села навколо козацького табору було накладено податки, що дало можливість козакам відновити сили літом після боїв на стороні польського короля, який не заплатив козакам за участь у Лівонській війні.

Завдяки вдалій тактиці, яку обрав Іван Косий, було відбито напади польсько-литовських військ і козацьке військо (4 тис. козаків) повернулось на Січ.

Джерела 
 

Гетьмани Війська Запорозького